

Geografia 
 Gerona – città della Catalogna, Spagna
 Gerona – municipalità di seconda classe delle Filippine
 Nueva Gerona – città sull'Isola della Gioventù, Cuba

Persone 
 Amelia di Gerona – cristiana, martire sotto la persecuzione di Diocleziano

Altro 
 Assedio di Gerona – scontro della guerra d'indipendenza spagnola, avvenuto nel 1809
 Principe di Gerona – antico appannaggio della Corona d'Aragona risalente all'anno 1351